Australian Open 1999 byl 87. ročník úvodního tenisového grandslamu sezóny, konaný v rozmezí 18. až 31. ledna. Hrálo se v Melbourne Parku, sportovním centru hlavního města australského spolkového státu Victoria v Melbourne.

Na tenisových dvorcích byl položen tvrdý umělý povrch Rebound Ace. Událost organizovaly Mezinárodní tenisová federace a Australský tenisový svaz.

Singlové tituly obhajovali Čech Petr Korda a Švýcarka Martina Hingisová, jež potřetí v řadě vyhrála soutěž ženské dvouhry i ženské čtyřhry, a to jako první tenistka historie. Korda jako nenasazený hráč prohrál ve třetím kole s Američanem Toddem Martinem, což vedlo k jeho poklesu na žebříčku ATP z 20. místa před grandslamem na 76. pozici v následné pondělní klasifikaci.

Vítězové 
Mužskou dvouhru vyhrál Jevgenij Kafelnikov, jakožto první Rus v historii tohoto grandslamu, který získal titul v singlové soutěži.

V ženské dvouhře potřetí v řadě triumfovala Švýcarka Martina Hingisová, která se tak zařadila po bok Margaret Courtové, Evonne Goolagongové Cawleyové, Steffi Grafové a Moniky Selešové, jež získaly tři výhry ve třech následných ročnících Australian Open.
 
Titul v soutěži mužské čtyřhry získal švédsko-australský pár Jonas Björkman a Patrick Rafter. Björkman získal úspěšnou obhajobou titulu druhý grandslam. Pro Raftera to byl jediný grandslamový titul v mužské čtyřhře v kariéře.

V ženské čtyřhře zvítězil švýcarsko-ruský pár Martina Hingisová a Anna Kurnikovová. Pro Hingisovou se jednalo o pátý vítězný grandslam v této soutěži za sebou a třetí výhru na Australian Open v řadě. Kurnikovová vyhrála první grandslamový titul.

Smíšenou čtyřhru vyhrála jihoafrická dvojice Mariaan de Swardtová a David Adams. Pro oba se jednalo o premiérový grandslamový titul. V roce 2000 získali společně poslední druhý, a to ve smíšené čtyřhře na French Open.

Dospělí

Mužská dvouhra

Ženská čtyřhra

Smíšená čtyřhra

Finále juniorských soutěží

Dvouhra juniorů 
 Kristian Pless vs.  Michail Južnyj, 6–4, 6–3

Dvouhra juniorek 
 Virginie Razzanová vs.  Katarina Basternáková, 6–1, 6–1

Čtyřhra juniorů 
 Jürgen Melzer /  Kristian Pless vs.  Ladislav Chramosta /  Michal Navrátil, 6–7, 6–3, 6–0

Čtyřhra juniorek 
 Eleni Daniilidouová /  Virginie Razzanová vs.  Natalie Grandinová /  Nicole Renckenová, 6–1, 6–1

Reference 

  

 
ATP Tour 1999
WTA Tour 1999
Tenis v Austrálii v roce 1999